Gallio ima više značenja:
 Gallio, Trento
 Gallio, Vicenza